

Geografia 
 Oost-Cappel – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Oost Gelre –  municipalità dei Paesi Bassi nella provincia della Gheldria 
 Oost-Souburg –  villaggio dei Paesi Bassi nella provincia della Zelanda

Persone 
 Jason Oost – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, multiruolo
 Jacob van Oost le Vieux– pittore fiammingo

Altro 
 Oost-Vlaams – dialetto fiammingo orientale